Malagash Point – miejscowość (community) w Kanadzie, w prowincji Nowa Szkocja;
 Malagash Point – przylądek w Kanadzie, w prowincji Nowa Szkocja.